C&C steht für:
 Command & Conquer, eine Videospiel-Reihe aus dem Genre der Echtzeit-Strategiespiele.
 C&C-Server, ein Server zur Steuerung und Überwachung von Botnetzen mittels Command-and-Control-Technik
 C+C Music Factory, ein Dance-Music-Projekt
 C&C Yachts, ein ehemaliger Yacht-Hersteller